Buticchi ist der Familienname folgender Personen: 

 Albino Buticchi (* 1926), italienischer Fußballfunktionär (AC Mailand) 
 Marco Buticchi (* 1957), italienischer Schriftsteller